Webster Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Webster Lake, anderer Name des Lake Chaubunagungamaug, Massachusetts
 Webster Lake (Indiana)
 Webster Lake (New Hampshire)